Шотландский Первый Дивизион 1902/1903 () — 13-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 16 августа 1902 года и закончился 4 апреля 1903 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1902/1903
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1902 году
Спорт в Шотландии в 1903 году